Léon Gambetta fue un político francés nacido en Cahors, el 2 de abril de 1838, y fallecido en Ville-d'Avray (Altos del Sena), el 31 de diciembre de 1882.

El nombre Léon Gambetta también se puede referir a:

 Clase Léon Gambetta. Clase de cruceros acorazados de la Marina Francesa, compuesta por los buques Léon Gambetta, Jules Ferry y Victor Hugo.
 Léon Gambetta (1903). Crucero acorazado francés, botado en 1901, alistado en 1903 y hundido por un submarino austriaco en 1915.